Den skønne Ubekendte – cortometraggio del 1914 diretto da Robert Dinesen
Den skønne Ubekendte – cortometraggio del 1915 diretto da Lau Lauritzen Sr.